|-
| 179101 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179102 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179103 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179104 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179105 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179106 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179107 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179108 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179109 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179110 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179111 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179112 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179113 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179114 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179115 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179116 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179117 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179118 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179119 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179120 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179121 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179122 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179123 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179124 - || || 25 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 179125 - || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179126 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179127 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179128 - || || 26 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179129 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179130 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179131 - || || 22 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179132 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179133 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179134 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179135 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179136 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179137 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179138 - || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179139 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179140 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179141 - || || 17 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179142 - || || 18 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179143 - || || 22 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179144 - || || 23 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179145 - || || 26 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179146 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179147 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179148 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179149 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179150 - || || 9 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179151 - || || 9 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179152 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179153 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179154 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179155 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179156 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179157 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179158 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179159 - || || 9 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179160 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179161 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179162 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179163 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179164 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179165 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179166 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179167 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179168 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179169 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179170 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179171 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179172 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179173 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179174 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179175 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179176 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179177 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179178 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179179 - || || 6 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179180 - || || 13 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179181 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179182 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179183 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179184 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179185 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179186 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179187 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179188 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179189 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179190 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179191 - || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179192 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179193 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179194 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179195 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179196 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179197 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179198 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179199 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179200 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9